Луостари — железнодорожная станция 5 класса Мурманского региона Октябрьской железной дороги. Находится в одноимённом населённом пункте в Печенгском районе Мурманской области.

География 
Расположена на правом берегу реки Малая Печенга.

Участки:

Кола (перев.) — Никель-Мурманский

Луостари — о.п. Печенга

Расстояние до узловых станций (в километрах): Кандалакша — 402, Кола (перев.) — 140, Печенга — 14, Мурманск — 150.

Соседние станции (ТР4): 017459 Титовка, 017919 Семужная, 017923 5 км

Коммерческие операции 
 Прием и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций.
 Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования.
 Продажа билетов на все пассажирские поезда. Прием и выдача багажа.

Примечания

Ссылки 
 Луостари (станция) на сайте Единая сетевая разметка
Станции Мурманского отделения Октябрьской железной дороги